Dinetus bezeichnet

 eine Pflanzengattung innerhalb der Windengewächse, siehe Dinetus (Pflanzengattung)
 eine Gattung der Grabwespen, siehe Dinetus (Tiergattung)